RAEC oder RAeC steht für:

 RAEC Mons, ein belgischer Fußballverein aus Mons im Hennegau
 Royal Aero Club, die nationale Körperschaft für die Sportluftfahrt und dessen Regelung im Vereinigten Königreich

 
RAEC